Nariz - pessoa de nariz avantajado
Ou ainda:
Cupim-narigudo
Macaco-narigudo
Os Narigudos - álbum de Ademilde Fonseca

Desambiguação